У́лица Черныше́вского (ранее употреблялось также название Улица Чернышева) — улица в Ленинском районе города Ижевска. Проходит от Постольской улицы до Шабердинского тракта. Нумерация домов ведётся от Постольской улицы.

История 
Первое упоминание улицы в документах относится к 1936 году. Названа в честь  — революционера-демократа, писателя и литературного критика.

Описание 
Улица находится на западе Ижевска, в частном секторе жилого района Машиностроитель. Расположена между улицей Шевченко и Деревообделочной улицей (параллельно последним).

Улица начинается от Постольской улицы и проходит в северном направлении, пересекает Транспортную улицу и улицу Николая Островского и заканчивается на перекрёстке с улицей Крылова и Шабердинским трактом. На участке между улицами Транспортной и Островского к улице примыкают начало и конец переулков Деревообделочного (с чётной стороны) и Чернышевского (с нечётной стороны).

Застройка улицы малоэтажная, частная.

Примечательные здания и сооружения 
По чётной стороне:
 дом 24 — гостиница «На-нас».

Транспорт 
 к началу улицы — троллейбусы № 9, 10, автобус № 34, маршрутки № 45, 53, 366 (ост. Школа милиции)
 к концу улицы — автобусы № 8, 21, 34, маршрутки № 353, 363, 366 (ост. Ул. Шевченко).

Примечания 

Ижевск